Варенфруа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 80 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 96 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 261,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Варенфруа на сайті французького Національного інституту географії
 Варенфруа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варенфруа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варенфруа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варенфруа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза